Яснецов — русская фамилия.

 Яснецов, Виктор Сергеевич (1929—1989, Смоленск) — советский врач, доктор медицинских наук (1967), профессор (1968), проректор по учебной работе (1964—1989) Смоленского государственного медицинского института.
 Яснецов, Владимир Климентьевич (1926—2005) — советский российский художник-фарфорист.

русские фамилии